Der Österreichische Leichtathletik-Verband (ÖLV) (auch Austrian Athletics) ist die Vereinigung aller österreichischen Leichtathletikvereine. Der Sitz des ÖLV befindet sich im Haus des Sports in Wien.

ÖLV-Präsidenten 

Victor Silberer wurde am 2. Oktober 1900 zum ersten Obmann des Österreichischen Sportausschuß für leichte Athletik gewählt. 1902 wurde der Beschluss gefasst, den Sportausschuß in Verband der Vereine für leichte Athletik umzubenennen. Die Gründungssitzung fand am 10. November 1902 im St.-Anna-Hof in der Wiener Innenstadt statt. Am 2. Juni 1938 wurde der ÖLV bei einem außerordentlichen Verbandstag aufgelöst, am 31. Mai 1945 folgte wieder eine konstituierende Verbandssitzung. Dazwischen gehörten alle Vereine dem deutschen Fachamt für Leichtathletik an.

Österreichische Rekorde

Männer, Allgemeine Klasse, Freiluftdisziplinen 
Letzte Änderung: 5. Mai 2015

Frauen, Allgemeine Klasse, Freiluftdisziplinen 
Letzte Änderung: 14. Februar 2023

Österreichische Meister und Staatsmeister

100 km Straßenlauf

Marathon

Halbmarathon

10.000 Meter Bahn 
Am 23. März 2019 wurden die Staatsmeisterschaften über 25 Runden zu je 400 m bei ihrer 97. Auflage erstmals nicht auf österreichischem Boden, sondern im benachbarten Regensburg (Deutschland) ausgetragen.

10-km-Straßenlauf

5000 Meter

3000 Meter (Halle)

3000 Meter (Hindernis)

1500 Meter

1500 Meter (Halle)

800 Meter

800 Meter (Halle)

400 Meter

400 Meter (Halle)

200 Meter

200 Meter (Halle)

100 Meter

60 Meter (Halle)

400 Meter Hürden

100 Meter Hürden

80 Meter Hürden 
Nach 1966 wurde dieser Bewerb durch den 100 m Hürdenlauf ersetzt.

* Bei der ersten Austragung 1926 ging das Rennen über 60 m Hürden.

Berglauf 
Teilweise verkürzte, einfachere Strecken für die Frauen.

Bergmarathon 
2016 und 2017 wurden die Meisterschaften unter dem Titel „Trail Marathon“ ausgetragen.

Crosslauf

3000 m Gehen (Halle)

10 km Gehen

20 km Gehen

Kugelstoßen 
Frauen: 1918–1925 und 1927 5 kg; sonst 4 kg

Weitsprung

Hochsprung

Stabhochsprung

Diskuswurf 

(Quelle: AUSTRIAN CHAMPIONSHIPS)

Hammerwurf

Dreisprung

Speerwurf

Fünfkampf

Weblinks 
 Homepage des ÖLV
 ÖLV-Geschichte: 115 Jahre Leichtathletik-Verband, in: ÖLV-Nachrichten 06/2017, S. 8ff.

Einzelnachweise 

Leichtathletik-Verband
Leichtathletik-Verband
Osterreichischer
Leichtathletik (Österreich)